Du Pac de Bellegarde, est une famille originaire de Bellegarde comportant plusieurs officiers de marine célèbres.

Généalogie
 o Jean-Pierre du Pac de Bellegarde 1715-1803 
    o Gabriel Marie du Pac de Bellegarde 1754-1849
        o Anne Victorine du Pac de Bellegarde 1788-1876
        o Armand du Pac de Bellegarde 1790-1790 
        o Amélie Fortunée du Pac de Bellegarde 1791 
        o Anne Marie Justine du Pac de Bellegarde 1802-1802 
        o Justine Amélie Henriette Marie du Pac de Bellegarde 1803-1878 
    o Madeleine Françoise du Pac de Bellegarde 1756-1795 
    o Guillaume Marie du Pac de Bellegarde 1757-1830
    o Madeleine-Marie Françoise du Pac de Bellegarde 1758-1827 
    o Claire du Pac de Bellegarde 1761-1818 
    o Louise Henriette du Pac de Bellegarde 1762-1822 
    o Gabriel Jean du Pac de Bellegarde 1765-1788 
    o Louise Françoise du Pac de Bellegarde 1771 
    o Jeanne Françoise du Pac de Bellegarde 1772 

Homonymie de patronyme